Vet, een organische verbinding 
Smeermiddel 
Vet (typografie)

Personen:
Ben Vet (1968), een Nederlands atleet
Gerardus de Vet (1917-1967), een Nederlands bisschop
Javier Vet (1993), een Nederlands voetballer
Kees Jan de Vet (1957), een Nederlands politicus
Louise Vet (1954), een Nederlands bioloog en ecoloog
Paul Vet (1933), een Nederlands voetballer
Willem van der Vet (1957), een Nederlands televisieregisseur